Olschnitz ist Ortsname und Teil eines solchen:

 Olschnitz (Gemeinde Straßburg), Ortschaft in der Stadtgemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Olschnitz-Lind, Ortschaft in der Stadtgemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:

 Ölschnitz
 Olschwitz